Podatność skrętna – możliwość nieznacznego obrotu dwóch połówek sprzęgła względem siebie. W sprzęgłach samochodowych wykorzystuje się sprzęgło podatnie skrętne jako sprężynowy tłumik drgań skrętnych.

Maszynoznawstwo